Gmina Fremont (hrabstwo Benton)
 Gmina Fremont (hrabstwo Bremer)
 Gmina Fremont (hrabstwo Buchanan)
 Gmina Fremont (hrabstwo Butler)
 Gmina Fremont (hrabstwo Cedar)
 Gmina Fremont (hrabstwo Clarke)
 Gmina Fremont (hrabstwo Fayette)